Pacet bezeichnet

 Little Duck Key, auch Pacet Island, eine unbewohnte Insel am südlichen Ende der Lower Florida Keys
 Pacet Channel Viaduct, eine frühere Brücke in den Florida Keys
 Pacet (Indonesien), eine Stadt in Indonesien